Гарцев — славянская фамилия и топоним:
 Гарцев — деревня в составе Лебедянковского сельсовета Белыничского района Могилёвской области Республики Беларусь.
 Гарцев, Иван Алексеевич (1902—1961) — советский военный деятель, генерал-майор.